Viger steht für
 Viger, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

Viger ist der Familienname folgender Personen:
 André Viger, kanadischer Rennrollstuhlfahrer
 Denis Viger (1741–1805), Geschäftsmann und Politiker in Niederkanada
 Denis-Benjamin Viger (1774–1861), Politiker in Niederkanada

 Joseph Viger (1739–1803), Politiker in Niederkanada
 Louis-Michel Viger (1785–1855), kanadischer Politiker
 Sophie Viger (* 1973), französische Softwareentwicklerin